Кизи́ловое — топоним:

 Кизиловое (до 2012 года Кизиловка) — село в Симферопольском районе Крыма.
 Кизиловое — село в Балаклавском районе Севастополя.

См. также 
 Кизиловка
 Кизилово
 Кизилов